A Equipe Bengali representa Bangladesh na Copa Davis de tênis competindo sob a direção da Federação Iraquiana de Tenis.

Atualmente Bangladesh disputa o Grupo IV da Asia/Oceania. Seu melhor resultado foi as semifinais do Grupo II em 1989.

Time atual
 Hossain, Mohammed-Alamgir
 Roy, Sree-Amol
 Ram, Ranjan
 Lal, Shibu

História
Bangladesh disputou a Copa Davis pela primeira vez em 1986.

Ver também
Copa Davis

Ligações externas
 

Equipes da Copa Davis